Glin est un personnage de la bande dessinée Lanfeust des Étoiles. Ayant envoyé la créature Lylth sur Troy, on découvre également dans le neuvième tome qu'il est l'antagoniste principal de Lanfeust Odyssey.

Histoire 

Glin est le fils de Lanfeust et de Cixi. Il tient son nom de celui du fondateur du village d'où ses parents sont originaires : Glinin. Il apparaît à la fin du cinquième tome (La Chevauchée des bactéries), alors que Lanfeust et Swiip ont enfin retrouvé leur époque avec 16 ans de décalage. Sur Abraxar, Lanfeust s'est par erreur transporté avec Swiip dans le passé d'Abraxar. À l'aide d'un foreur de temps et d'un trou noir, il parvient à revenir dans le présent, mais 16 ans après son départ. Glin a donc 16 ans, et on peut estimer l'âge de Lanfeust autour de 25 ans.

On peut supposer que Cixi était au courant de sa grossesse dès le tome 3 (Les Sables d'Abraxar), étant donné qu'elle aborde la question avec Lanfeust de façon particulière.

Croyant tout d'abord que Lanfeust est un nouveau gigolo de sa mère, il réagira violemment lorsqu'il apprendra qu'il a son père en face de lui, disparu depuis seize années. Il frappera donc son père et s'en ira. Il se fera enlever plus tard par Thanos et prendra une toxine rendant meurtrier celui qui en prend. Il sera libéré par Cixi et Lanfeust plus tard.

Glin fera son retour dans le huitième tome de Lanfeust Odyssey, lorsque Lanfeust est emmené sur Merrion par Cixi afin de le guérir de ses blesssures subies lors de son combat contre Lylth. Glin sera à nouveau nez-à-nez avec son père, et tous deux feront la paix lorsque le jeune homme lui dira qu'il est désolé par rapport aux choses qui sont arrivées par le passé. On apprend également que Glin et Qäm sont fiancés.

Cependant, à la fin du neuvième tome, les excuses de Glin se révèlent n'être qu'une feinte car celui-ci est la personne qui a envoyé Lylth sur Troy, lui ordonnant de la détruire. Il est vu dans la pénombre, félicitant Lylth mentalement pour sa fusion avec la Reine Banshee, et lui ouvrant plus de portes des étoiles afin que les banshee-lylth se répandent plus rapidement sur le monde.

Lorsque ses parents ont vent de ses machinations, ils décident de ne pas l'arrêter eux-mêmes afin de ne pas se faire manipuler émotionnellement. Ils envoient donc les quatre femmes de Lanfeust pour le neutraliser, bien que cela soit extrêmement difficile pour eux. Sous les ordres de Cixi, Glin est mis en stase dans un bloc de carbonite jusqu'à son retour à Merrion.

Description

Traits physiques 
Il a les cheveux noirs comme sa mère . Il a environ 16 ans.

Pouvoir 
Glin semble doté d'une variante du pouvoir absolu, lorsqu'il s'énerve, il détruit tout autour de lui : verre, métal, etc. Cela arrive notamment lorsque son père le ridiculise en face de ses amis, car il ne supporte pas une drogue spéciale qui permet de faire écouter de la musique à celui qui la prend. On a une nouvelle démonstration du pouvoir lorsque Lanfeust, Cixi et Hébus viennent le sauver de Thanos.

Références

Personnage de l'univers de Troy
Personnage de science-fiction